

Patronyme 

 Juan José Rafael Teodomiro O'Donojú O'Ryan (1762-1821), officier de l'armée espagnole, homme d'État et vice-roi de Nouvelle-Espagne.
 Sandra O'Ryan (1961-), actrice chilienne.
 Tomás O'Ryan (1821-1902), militaire et homme politique espagnol.